Кубок Англии 1925/1926 () — 51-й розыгрыш старейшего футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Победителем стал клуб «Болтон Уондерерс», в финале победивший «Манчестер Сити» со счётом 1:0.

Календарь турнира 
Формат турнира включал в себя два предварительных раунда, четыре квалификационных раунда, шесть основных раундов, полуфиналы и финал.

Первый раунд 
В первом основном раунде турнира в борьбу вступило 40 клубов из Третьего северного и Третьего южного дивизионов, а также 25 клубов из нижних дивизионов, не входящих в Футбольную лигу, но прошедших квалификационные раунды. «Миллуолл», «Бристоль Сити», «Кристал Пэлас» и «Плимут Аргайл» получили прямую путёвку в третий раунд. Четыре клуба Второго дивизиона («Барнсли», «Дарлингтон», «Олдем Атлетик» и «Суонси Таун») начали выступление с первого раунда. Также в первый раунд получили путёвки семь команд, не входящих в Футбольную лигу, а именно:

Клэптон
Сент-Олбанс Сити
Лондон Каледонианс
Уэст-Стэнли
Нортфлит Юнайтед
Далидж Хэмлет
Саутолл

38 матчей первого раунда прошли в субботу, 28 ноября 1925 года. Семь из них завершились вничью, переигровки состоялись на следующей неделе. Четыре из семи переигровок также завершились вничью, после чего были проведены вторые переигровки. Одна из них также закончилась вничью и потребовала третьей переигровки.

Второй раунд 
Матчи второго раунда прошли в субботу, 12 декабря 1925 года. В четырёх из них была зафиксирована ничья, переигровки состоялись на следующей неделе.

Третий раунд 
В третьем раунде в борьбу вступили 40 из 44 клубов Первого и Второго дивизионов, а также клубы Третьего южного дивизиона «Миллуолл», «Бристоль Сити», «Кристал Пэлас» и «Плимут Аргайл». Также в третий раунд был приглашён любительский клуб «Коринтиан».

Матчи этого раунда прошли в субботу, 9 января 1926 года. Девять из них не выявили победителя, переигровки состоялись на следующей неделе. Матч между «Дерби Каунти» и «Портсмутом» потребовал двух переигровок.

Четвёртый раунд 
16 матчей четвёртого раунда прошли в субботу, 30 января 1926 года. Три из них завершились вничью, переигровки прошли 3 февраля.

Пятый  раунд 
Матчи пятого раунда прошли в субботу, 20 февраля 1926 года. Два из них потребовали переигровок, которые состоялись 24 февраля.

Шестой  раунд 
Матчи шестого раунда (четвертьфиналы) прошли в субботу, 6 марта 1926 года. Один из них, между «Ноттингем Форест» и «Болтон Уондерерс», завершился вничью, 10 марта прошла переигровка, вновь не выявившая победителя. Во второй переигровке победу со счётом 1:0 одержал «Болтон Уондерерс».

Полуфиналы 
Полуфинальные матчи прошли в субботу, 27 марта 1926 года.

Финал 

Финал турнира прошёл 24 апреля 1926 года на стадионе «Уэмбли». В нём встретились «Болтон Уондерерс» и «Манчестер Сити». «Болтон» одержал победу благодаря голу Дэвида Джека.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Результаты на сайте RSSSF.com 

1925
Футбол в Англии в сезоне 1925/1926
Футбол в Европе в 1925 году
Футбол в Европе в 1926 году